Notre-Dame de Paris kan syfta på: 

Notre-Dame de Paris – en katedral i Paris byggd 1163–1345
 Notre-Dame de Paris – fransk titel på en bok av Victor Hugo, se Ringaren i Notre Dame
 Notre-Dame de Paris (musikal)  – en musikal baserad på Victor Hugos bok